Le mot retenue possède plusieurs significations :
en arithmétique, soustraction, addition. Dans le contexte de la numération de position, la  est un report de valeur résultant d'un débordement de dizaine lors d'une sous-opération sur deux chiffres.

Retenue douanière
Retenue scolaire
Retenue morale
Drapeau de retenue

Voir aussi 
Rétention